

События 

 Победы Эдмунда над датчанами. Октябрь — победа Кнута и Эдрика над Эдмундом при Ассандуне (Эшингдоне, Эссекс). Мир и раздел Англии.
 Смерть Эдмунда. Подчинение всей Англии датчанам. Годвин Вульфнотсон помогает датчанину графу Ульфу.
 Изгнание в Нормандию сыновей Этельреда Эдуарда и Альфреда.
 Греттир снова объявлен вне закона.
 Май или июнь — встреча Генриха II и Рудольфа III Бургундского в Страсбурге. Подтверждено наследование Генрихом Верхней Бургундии в случае смерти Рудольфа III.
 Представители патрицианского рода Кресценциев захватывают Рим.
 Византийская экспедиция в область Моглена (Болгария), под руководством патрикия Ксифия и Константина Диогена.
 Взятие императором Василием болгарской крепости Сетена.
 40 норманнских паломников, возвращаясь из Святой земли и проходя через Салерно, помогли герцогу Ваймару отразить сарацинов.
 Арабы под предводительством эмира Могехида вновь напали на Сардинию.
 Подавление русами мятежа, поднятого против Византия стратигом Херсонеса Георгием Цуло.
 Русский корпус в Сицилии и в Апулии.
 Междоусобица в государстве Караханидов (в Средней Азии).
 Возник русский монастырь на Афоне.

Продолжающиеся события 
 1016—1035 — король Англии Кнут II Великий (ок. 994—1035), сын Свена I Вислобородого. Женат на вдове Этельреда Эмме Нормандской.
 1016—1018 — халиф Кордовы Али ан-Насир.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1016 году
 25 июля — Казимир I, князь Польши.
 Бела I, король Венгрии.
 Роберт Гвискар, граф и герцог Апулии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1016 году

 23 апреля — Этельред Неразумный, король Англии.
 22 мая — Иван Владимир, князь Дукли.
 30 ноября — Эдмунд Железнобокий, король Англии.

См. также